Ursicino di Ravenna – martire romano del IV secolo
Ursicino di Ravenna – vescovo di Ravenna nel VI secolo